Álvaro González Soberón – calciatore spagnolo, difensore
 Claudia Soberón – attrice messicana di teatro, cinema e televisione
 Guillermo Soberón Acevedo – medico, biologo, politico e rettore messicano dell'Universidad Nacional Autónoma de México
 Verónica Soberón – ex cestista argentina